Телеконфере́нция () — метод проведения дискуссии и набор услуг, применяемый для коммуникации пользователей путём передачи и обработки текста, речи и видео на базе программно-технической среды.

Телеконференц-связь () — использование сетей связи, объединяющих аудио-, видео- и компьютерное оборудование, для общения (совещания, конференции, консультации и других видов) территориально удалённых друг от друга пользователей.

Телеконференция может означать:
 Видеоконференция (с использованием средств видеосвязи, таких как веб-камера и монитор)
 Веб-конференция
 Конференц-связь
 Телеприсутствие
Системы обмена новостями (Usenet, NNTP), форум, чат — разновидность телеконференций в виде текстовых дискуссий в тематических группах

Примечания 

Сетевое программное обеспечение
Сетевое общение
Видеоконференция
Вычислительная техника и общество